Chaka kan syfta på:

 Chaka (roman) – en roman av Thomas Mofolo
 Chaka (köpinghuvudort i Kina, Qinghai Sheng, lat 36,79, long 99,07)  – en ort i Kina
 Chaka Yanhu – en saltsjö i Qinghai, Kina
 Chaka (berg) – ett berg i Abchazien, Georgien